

Місто:
 Підгайці — Тернопільська область, Тернопільський район, колишній (до 2020 року) Підгаєцький район

Села:
 Підгайці — Волинська область, Володимирський район
 Підгайці — Волинська область, Луцький район
 Підгайці — Кіровоградська область, Кропивницький район
 Підгайці — Львівська область, Львівський район
 Підгайці — Рівненська область, Дубенський район
 Підгайці — Тернопільська область, Кременецький район, колишній (до 2020 року) Шумський район

Підгайці — село, Вітебська область, Браславський район

Підгайці — село, гміна Лащів, Томашівський повіт, Люблінське воєводство